Escuelas modelo puede referirse 
École modèle, escuelas de formación del profesorado de las escuelas protestantes de algunas regiones de Francia desde 1833.
Escuelas Modelo del Estado (Staatsmodelschool), Pretoria, 1893.
Escuela modelo, movimiento pedagógico anarquista a partir de la Escuela Moderna de Ferrer y Guardia, Barcelona, 1901.
Model School y Model High School, denominaciones de distintas instituciones educativas en el mundo anglohablante.

Notas